Die Wyschejschaja Liha 2020 war die 30. Spielzeit der höchsten belarussischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 19. März 2020 und endete am 28. November 2020. Titelverteidiger war der FK Dinamo Brest.

Meister wurde der FK Schachzjor Salihorsk. Das Team sicherte sich die Meisterschaft am letzten Spieltag durch einen 4:2-Sieg über den FK Minsk. BATE Baryssau war vor dem abschließenden Spieltag noch Tabellenführer, musste jedoch durch das torlose Remis bei Dinamo Minsk den Titel Schachzjor überlassen.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für die UEFA Champions League, der Zweite, Dritte und Pokalsieger für die UEFA Europa Conference League. Die letzten zwei Teams stiegen direkt ab, der Drittletzte musste in die Relegation.

Vereine 
Nicht mehr dabei waren die drei Absteiger der letzten Saison FK Tarpeda Minsk, FK Homel und Dnjapro Mahiljou. Sie wurden ersetzt durch die Aufsteiger Belschyna Babrujsk, FK Smaljawitschy und FK Ruch Brest.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Der Dritte der Perschaja Liha bestritt am 15. und 19. Dezember 2020 zwei Relegationsspiele gegen den 14. der Wyschejschaja Liga.

|}
Beide Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Weblinks 
 Offizielle Website (russisch)
 Ergebnisse und Tabelle rsssf.com
 Saison auf kicker.de

Einzelnachweise 

2020
Fußballsaison 2020